Sezon 1998 był 8. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniło Dynama Mińsk.

Tabela końcowa 

 1 jako zwycięzca Pucharu Białorusi

Najlepsi strzelcy 
 19 goli
 Siarhiej Jaromka (Tarpeda Mińsk)

 18 goli
 Waleryj Strypejkis (Naftan-Dewon Nowopołock)
 Raman Wasiluk (Dynama Brześć)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
Białoruś w XX wieku